Альберт Хенрикс (; ) — немецко-американский классицист-эллинист, папиролог, специализировался в особенности в области религиозной мысли. Доктор философии (1966), именной профессор Гарвардского университета, где преподавал с 1973 года; член Американского философского общества (1998). Всемирную известность ему принесла его работа о Дионисе.

Биография 

В 1966 г. получил степень доктора философии Кёльнского университета, в 1969 там же хабилитировался. Перед последним два года провел в Мичиганском университете, а после в 1971 году перебрался в Беркли.

С 1973 г. на постоянном преподавательском контракте профессор древнегреческого и латинского языков (в 30 лет), с 1984 г. — профессор древнегреческой литературы, одновременно в 1982—1988 гг. — председатель департамента классики Гарварда (именной профессор Eliot Professor с 1984 по 2017 год).

Весной 1990 г. был приглашённым профессором в Калифорнийском университете в Беркли. В 2009 г. удостоился прочтения лекции имени Корбетта в Кембридже.

Член Американской академии искусств и наук (1985), American Philological Association, l'Association Internationale de papyrologues, Egypt Exploration Society.

В 1973 году удостоен почётной степени магистра искусств Гарвардского университета.

Остались супруга, дети от первого брака и их мать, внуки.

Монографий не имел, но опубликовал большое количество статей.

 отмечает, что Хенрикс принадлежит к поколению попавших под сильное влияние трудов Вальтера Буркерта - гораздо больше, чем чувствовавшееся им влечение к Жан-Пьеру Вернану. Также заметно на него влияние Вальтера Ф. Отто. Человеческие жертвоприношения являлись у Хенрикса оной из центральных тем. Отмечается его особая роль в возрождении интереса к манихейству.

Примечания

Ссылки 
 http://scholar.harvard.edu/henrichs
 Kathleen M. Coleman. Albert Henrichs, professor of Greek literature, dies at 74

папирологи
филологи-классики
антиковеды
эллинисты
Исследователи древнегреческой мифологии и религии‎
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
именные профессора Гарвардского университета
Доктора философии
Выпускники Кёльнского университета
Профессора имени Сейдера